2 miejscowości w Estonii:
 Pällu – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Saare.
 Pällu – wieś w prowincji Harju, w gminie Saue.